Die Serbische Badmintonmeisterschaft 2016 fand vom 21. bis zum 22. Mai 2016 in Novi Sad statt.

Medaillengewinner

Weblinks 
https://www.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=3784B266-2FBF-4C1D-A43D-9D23620AD110

2016
Badminton 2016
Badmintonwettbewerb in Novi Sad